Шило-Голицыно — село в Ртищевском районе Саратовской области  России. Административный центр Шило-Голицынского муниципального образования (сельского поселения). Находится в пригородной зоне города Ртищево.

География 
Находится в северо-западной части Саратовского Правобережья, в пределах Окско-Донской равнины, в лесостепной зоне, на берегах реки Изнаир, при федеральной автотрассы Р-207.

Уличная сеть  
 Горная
 Заречная
 Луговая
 Новая
 Советская
 Юбилейная

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,4 °C. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −11,7 °С (абсолютный минимум — −43 °С), температура самого тёплого (июля) — 20 — 22 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Средняя продолжительность безморозного периода 145—155 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 550 мм, из которых 225—325 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в среднем 130—135 дней в году.

История 
Прежде называлось с. Голицыно, входило в Сердобский уезд Саратовской губернии.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 1087 чел..

Известные уроженцы села 
 Великанов, Александр Александрович (1898—1977) — писатель.

Инфраструктура 
МОУ Шило-Голицынская СОШ.

Транспорт 
Доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.  Остановка общественного транспорта «Шило-Голицыно». На окраине села остановочный пункт 106 км Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 История административно-территориального деления Саратовской губернии 1917—1928 годы. Справочник. Балашовский уезд
 Ртищевская энциклопедия

Населённые пункты Ртищевского района